Преподобный Паи́сий Угличский (в миру — Павел Иванович Гавренев, после 1398 года — 6 июня 1504 года) — русский святой, живший в Угличе.

Биография 
Павел Иванович Гавренев родился в селе Богородском, что около города Кашина. Точная дата рождения неизвестна — после 1398 года или первые годы XV века. Его отец Иван Иванович Гавренев был боярином угличского князя. Его мать Ксения Васильевна была сестрой преподобного Макария Калязинского из рода Кожиных.

После смерти родителей Павел в возрасте десяти — одиннадцати лет поступил в монастырь своего дяди, где, приняв постриг, занимался переписыванием книг, некоторые из которых сохранились до настоящего времени. После он был послан преподобным Макарием в Углич, где в 1476 году по желанию углицкого князя Андрея Васильевича основал Покровский монастырь, игуменом которого и стал. 6 июня 1504 года Паисий Угличский, прожив более ста лет, умер.

Мощи его находятся под спудом в Покровской обители.

Житие Паисия составлено на рубеже XVI и XVII столетий.

Память его празднуется 6 июня, а также 23 мая вместе с Собором Ростово-Ярославских святых.

Среди учеников преподобного Паисия — Вассиан и Адриан Угличские.

Примечания 

 
Персоналии:Углич
Умершие в Угличе
Умершие 6 июня
Умершие в 1504 году
Столетние долгожители
Персоналии:Ярославская и Ростовская епархия
Похороненные в Угличе
Персоналии:Паисиев Покровский монастырь
Персоналии:Троицкий Макарьев монастырь
Основатели монастырей